Nancye Bolton e Thelma Long hanno battuto in finale Doris Hart e Marie Toomey 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Nancye Bolton /  Thelma Long (Campionesse)
 Doris Hart /  Marie Toomey (finale)

 Joyce Fitch /  Clare Proctor (quarti di finale)
 Esme Ashford /  Mary Hawton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1949